Étienne-François Avisse (1694-1747), dramaturge français
Jean Avisse (1723-1796), menuisier français
Mélanie Avisse (née en 1977), gymnaste française